znak za Helij, kemijski element
 He (slovo) (הא) je 5. slovo hebrejskog pisma